Кубок Росії з футболу 2015–2016 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул втретє здобув Зеніт.

Календар

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на сайті rfpl  
 Кубок Росії на сайті pfl 
 Кубок Росії на soccerway 

2015—2016
Росія
Росія